Цингст () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Население составляет 3163 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 50,34 км². Официальный код — 13 0 57 096.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании